Radi Najdenow (1895–1985) – bułgarski prawnik, minister sprawiedliwości
 Radi Najdenow (ur. 1962) – bułgarski dyplomata, minister spraw zagranicznych